Калиште () — община в районе Пельгржимов края Высочина, Чехия. Расположена в 7 километрах к северо-западу от города Гумполец, на слиянии рек Сазава и Желивка. Население — 350 жителей (2014).

История 
Деревня известна с 1318 года. Упоминается также в 1420 году во время Гуситских войн.

Также известна тем, что здесь родился композитор Густав Малер (1860—1911), чьи предки арендовали спиртовой завод и содержали трактир. Здание трактира было недавно восстановлено.

Части общины 
 Калиште
 Гай
 Голушице
 Подивице
 Старе-Гуте

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Населённые пункты края Высочина